A Suécia está subdividida em 290 comunas (2015).

 

Abaixo lista com área, população e densidade demográfica, em 31 de dezembro de 2006:

Ver também
Municípios da Suécia
Condados da Suécia

Suecia
Comunas